Референдум в Словакии 2000 года — четвёртый в истории Словакии референдум, который состоялся 11 ноября 2000 года. Целью референдума было проведение досрочных парламентских выборов в Национальный Совет. На референдуме задавался вопрос: «Вы за то, чтобы Национальный Совет Словацкой Республики принял государственный закон, по которому полномочия Парламента, избранного в 1998 году, заканчиваются в день выборов в Национальный Совет, который наступит через 150 дней после дня оглашения результатов референдума?» ().

95% голосовавших проголосовали за проведение досрочных выборов, но и этот референдум, как и предыдущие три, признали недействительным: явка составила 20% при необходимых 50%.

Результаты

Примечания 

Референдумы в Словакии
Референдумы 2000 года
События 11 ноября
Ноябрь 2000 года
2000 год в Словакии